Le titre de marquis de Vogüé a été porté dès 1639 mais a été reconnu par lettres patentes du 18 décembre 1706 puis établi comme marquis-pair héréditaire le 24 mai 1824 par ordonnance royale.

Liste des marquis de Vogüé 

Le quatrième marquis fut chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, plusieurs autres marquis furent récipiendaires de l'Ordre de la Légion d'honneur

?-1706 : Melchior II de Vogüé (1639-1706),  de Vogüé (?), grand-baillis du Vivarais, fils de Georges de Vogüé, comte de Vogüé.
1706-1729 : Cérice de Vogüé (1683-1729),  de Vogüé, baillis du Vivarais, fils du précédent.
1729-1782 : Charles de Vogüé (1713-1782),  de Vogüé, lieutenant-général, fils du précédent.
1782-1812 : Cérice de Vogüé (1732-1812),  de Vogüé, maréchal de camp, fils du précédent.
1812-1877 : Léonce de Vogüé (1805-1877),  de Vogüé, homme politique, petit-fils du précédent.
1877-1946 : Charles de Vogüé (1829-1916),  de Vogüé, membre de l'Académie française, diplomate, fils du précédent.
1916-1948 : Louis de Vogüé (1868-1948),  de Vogüé, homme politique et industriel, fils du précédent.
1948-1965 : Melchior de Vogüé (1893-1965),  de Vogüé, banquier, fils du précédent.
1965-2011 : Pierre de Vogüé (1921-2011),  de Vogüé, haut-fonctionnaire, fils du précédent.
2011- : Guillaume de Vogüé (né en 1947),  de Vogüé, homme d'affaires, fils du précédent.

Le titre de marquis de Vogüé a été régularisé en 1706 et ordonné marquis-pair en 1824, le fils aîné et héritier porte le titre de comte de Vogüé ainsi que la plupart des cadets.

Voir aussi

Articles connexes 
Famille de Vogüé
Liste des titres de marquis de la noblesse française
Liste des familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)

Titre de noblesse